Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou je český fotbalový klub z města Ledeč nad Sázavou, hrající od sezóny 2016/17 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1924 pod názvem SK Ledeč nad Sázavou.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ledeč nad Sázavou.

V klubu začínal mj. David Kalivoda.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1924 - SK Ledeč nad Sázavou (Sportovní klub Ledeč nad Sázavou)
1940 - SK MNS Ledeč nad Sázavou (Sportovní klub Mládeže Národního Souručenství Ledeč nad Sázavou)
 1941 - AFK Ledeč nad Sázavou (Athletic football klub Ledeč nad Sázavou)
1948 - Sokol Ledeč nad Sázavou
1952 - Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
1953 - Spartak Ledeč nad Sázavou
 1956 - TJ Spartak Ledeč nad Sázavou (Tělovýchovná jednota Spartak Ledeč nad Sázavou  pod n.p. Kovofiniš - sloučení s kluby Rudá Hvězda Ledeč nad Sázavou, Tatran Ledeč nad Sázavou a Slovan Ledeč nad Sázavou)
 1968 - TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou (Tělovýchovná jednota Kovofiniš Ledeč nad Sázavou od 1.12.1967)
 2009 - FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, o.s. (Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, občanské sdružení)
2013 - FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s. (Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, zapsaný spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1924
FK Kovofiniš
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod